Pierwszy rząd Jean-Marca Ayraulta – rząd Francji w 2012
 Drugi rząd Jean-Marca Ayraulta – rząd Francji w latach 2012–2014